

Događaji

Rođenja 
Platon, grčki filozof

Smrti